В квалификации на Чемпионат Европы по баскетболу 2001 участвовали 32 команды. 8 сборных попали на турнир автоматически. Остальные команды боролись за 8 путёвок в квалификации.

Команды, освобождённые от квалификации

Предварительный раунд 
В предварительном раунде участвовали 7 команд с наименьшим рейтингом. Турнир прошёл в Хельсинки с 18 по 24 мая 1998 года.

Квалификационный раунд

Группа A (Кристиансанн, 21-23 мая 1999)

Группа B (Фрибур, 19-23 мая 1999)

Группа C (Нова-Вес, 19-23 мая 1999)

Основной раунд 
 Матчи основного раунда прошли в период с 24 ноября 1999 по 27 января 2001.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Ссылки 
 Linguasport

Чемпионат Европы по баскетболу 2001
1999 год в баскетболе
2000 год в баскетболе